Paulo Preis (1914–1990) — político brasileiro
 Reinhard-Priessnitz-Preis — prêmio distribuído anualmente pelo governo da Áustria

Desambiguações de antropônimos